Saint-Martin-sur-le-Pré ist eine französische Gemeinde im Département Marne in der Region Grand Est. Sie hat eine Fläche von 12 km² und  Einwohner ().

Geschichte 
Der Ort wurde 1143 erstmals erwähnt.

Bevölkerungsentwicklung

Sehenswürdigkeiten 
 Kirche Saint-Martin

Weblinks 

Ort in Grand Est
Ersterwähnung 1143
Ort an der Marne